Příjmení McKinley nese více různých osobností:

 Ida Saxton McKinleyová (1847–1907) – manželka Williama McKinleyho, 26. první dáma USA
 Ray McKinley (1910–1995) – americký jazzový bubeník, zpěvák a bandleader
 William McKinley (1843–1901) – 25. prezident Spojených států

Externí odkazy